Naber ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Naber (* 1982), US-amerikanischer Mathematiker
 Bernhard Naber (1934–2018), österreichischer Ordensgeistlicher, Abt des Stiftes Altenburg
 Carl Friedrich August Naber (1796–1861), niederländischer Orgelbauer
 Claudio Naber (* 1979), deutscher Rapper, siehe Absztrakkt
 Conrad Naber (1922–2018), deutscher Unternehmer
 Gerhard Naber (1928–2022), deutscher Ingenieur
 Gijs Naber (* 1980), niederländischer Schauspieler
 Hanna Naber (* 1971), deutsche Politikerin (SPD), MdL Niedersachsen
 Hermann Naber (1933–2012), deutscher Hörspieldramaturg und -regisseur
 Jean Charles Naber (1858–1950), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859–1941), niederländische Feministin
 Johannes Naber (* 1971), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 John Naber (* 1956), US-amerikanischer Schwimmer
 Kurt Günther Naber (* 1941), deutscher Arzt und Wissenschaftler
 Omar Naber (* 1981), slowenischer Popsänger
 Sabina Naber (* 1965), österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Samuel Adrianus Naber (1828–1913), niederländischer Philologe

Siehe auch:
 Nabers